EOH peut  désigner :
 équipe opérationnelle d'hygiène, une équipe de lutte contre les risques infectieux ;
  , l'aéroport de Medellín en Colombie, selon le code IATA ;
 Edge Orientation Histogram, un descripteur de contours d'images numériques.

Code IATA des aéroports